Troisième album pour l'anime Cowboy Bebop par The Seatbelts, il est composé de nombreuses chansons chantées, y compris une version de Ave Maria de Schubert, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Varsovie et dirigée par Anthony Inglis. Il y a aussi des chansons jouées par les musiciens de jazz américains.

Pistes
 Blue – 5:04
Voix: Mai Yamane
Chœurs: Soichiro Otsuka, Gabriela Robin
Paroles: Tim Jensen
 Words That We Couldn't Say – 3:29
Voix: Steve Conte
Paroles: Tim Jensen
 Autumn in Ganymede – 3:54
 Mushroom Hunting – 3:19
Voix: Tulivu-Donna Cumberbatch
Par The Seatbelts' New York Musicians
 Go Go Cactus Man – 2:37
 Chicken Bone – 4:56
Voix: SYDNEY with Sister R
Paroles: Gabriela Robin
 The Real Man – 4:00
Basse: Bakabon Suzuki
 N.Y. Rush – 5:05
Par The Seatbelts' New York Musicians
 Adieu – 5:39
Voix: Emily Bindiger
Paroles: Brian Richy
 Call Me, Call Me – 4:43
Voix: Steve Conte
Paroles: Tim Jensen
 Ave Maria – 5:49
Voix: Jerzy Knetig
Par The Warsaw Philharmonic Orchestra
 Stella By Moor – 1:08
 Flying Teapot – 3:32
Voix: Emily Bindiger
Piano: Mark Soskin
Trompette: Steven Berstein
Paroles: Tomoko Tane
 Wo Qui Non Coin – 3:43
Voix: Aoi "Ed" Tada
Paroles: Gabriela Robin
 Road To The West – 2:56
 Farewell Blues – 5:31
Par The Seatbelts' New York Musicians
 Bonus Track: See You Space Cowboy... – 5:55
Voix: Mai Yamane
Paroles: Yoko Kanno
Par The Seatbelts' New York Musicians

The Seatbelts
Cowboy Bebop